Cratere Darwin – cratere meteoritico in Australia
 Cratere Darwin – cratere lunare
 Cratere Darwin – cratere su Marte